Terre Haute ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Terre Haute, Stadt in Indiana
 Terre Haute (Iowa), Weiler im Decatur County, Iowa 
 Terre Haute (Illinois), Dorf im Henderson County, Illinois 
 Terre Haute (Missouri), Ort im Putnam County, Missouri 
 Terre Haute (Ohio), Siedlung im Champaign County, Ohio